Il detentore del titolo Roger Federer è stato sconfitto al secondo turno da Serhij Stachovs'kyj.

In finale Andy Murray ha sconfitto Novak Đjoković per 6-4, 7-5, 6-4, diventando il primo britannico a vincere il Torneo di Wimbledon dopo 77 anni, ossia da quando nel 1936 Fred Perry sconfisse in finale Gottfried von Cramm.

Teste di serie 
 
 Novak Đoković (finale)
 Andy Murray (campione)
 Roger Federer (secondo turno)
 David Ferrer (quarti di finale)
 Rafael Nadal (primo turno)
 Jo-Wilfried Tsonga (secondo turno, ritirato)
 Tomáš Berdych (quarti di finale)
 Juan Martín del Potro (semifinali)
 Richard Gasquet (terzo turno)
 Marin Čilić (secondo turno, ritirato)
 Stanislas Wawrinka (primo turno)
 Kei Nishikori (terzo turno)
 Tommy Haas (quarto turno)
 Janko Tipsarević (primo turno)
 Nicolás Almagro (terzo turno)
 Philipp Kohlschreiber (primo turno, ritirato) 

 Milos Raonic (secondo turno)
 John Isner (secondo turno, ritirato)
 Gilles Simon (primo turno)
 Michail Južnyj (quarto turno)
 Sam Querrey (primo turno)
 Juan Mónaco (terzo turno)
 Andreas Seppi (quarto turno)
 Jerzy Janowicz (semifinale)
 Benoît Paire (terzo turno)
 Aleksandr Dolgopolov (terzo turno)
 Kevin Anderson (terzo turno)
 Jérémy Chardy (terzo turno)
 Grigor Dimitrov (secondo turno)
 Fabio Fognini (primo turno)
 Julien Benneteau (secondo turno)
 Tommy Robredo (terzo turno)

Qualificati 
 

  Stéphane Robert (secondo turno)
  Bastian Knittel (primo turno)
  Julian Reister (secondo turno)
  Wayne Odesnik (primo turno)
  Dustin Brown (terzo turno)
  Denis Kudla (secondo turno) 
  Jan-Lennard Struff (secondo turno)
  Matt Reid (primo turno)

  Wang Yeu-tzuoo (secondo turno)
  James Duckworth (primo turno)
  Michał Przysiężny (secondo turno)
  Bobby Reynolds (secondo turno)
  Gō Soeda (secondo turno)
  Alex Kuznetsov (primo turno)
  Marc Gicquel (primo turno)
  Tejmuraz Gabašvili (primo turno)

Wildcard 

  Matthew Ebden (primo turno)
  Kyle Edmund (primo turno)
  Steve Johnson (primo turno)

  Nicolas Mahut (secondo turno)
  James Ward (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

Torneo di Wimbledon 2013
ATP World Tour 2013